Citeureup (Kawali), een plaats in Indonesië
Citeureup (Citeureup), een plaats in Indonesië
Citeureup (Cimahi Utara), een plaats in Indonesië